Спера (Італія) () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто
 Спера (Афганістан) — район у Афганістані у провінції Хост.